Música
 Let Me Be the One (canção de Exposé)
 Let Me Be the One (canção de Now United)
 Let Me Be the One (canção de The Shadows)

Desambiguações de música